Il singolare del torneo di tennis Allianz Suisse Open Gstaad 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Richard Gasquet che ha battuto in finale Feliciano López 7-64 36-7 6-3 6-3.

Teste di serie

  Ivan Ljubičić (quarti di finale)
  Gastón Gaudio (quarti di finale)
  Fernando Verdasco (quarti di finale)
  Paul-Henri Mathieu (primo turno)

 Carlos Moyá (primo turno)
 Feliciano López (finale)
 Richard Gasquet (campione)
 Maks Mirny (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Allianz Suisse Open Gstaad 2006
ATP Tour 2006